Ongaro est un nom d’origine italienne signifiant « hongrois ».

Nom de famille 
 Alberto Ongaro (1925-2018), écrivain, journaliste et scénariste italien ;
 Antonio Ongaro (ca.1560-1593), poète italien de la fin de la Renaissance ;
 Fabio Ongaro (1977-), joueur de rugby à XV italien ;
 Massimiliano Ongaro (1858-1924), architecte italien du  ;
 Raimundo Ongaro (1924-2016), dirigeant syndical argentin.

Surnom 
 Michele Fabris (1644-1684), dit l’Ongaro, sculpteur d’origine hongroise.